Termenul „Adelaide” se poate referi la:

Adelaide, oraș din Australia
Adelaide, oraș din Africa de Sud
Adelheid von Sachsen-Meiningen (oficial: „ Queen Adelaide”; 1792–1849) regina Angliei
Adelaide (Asteroid)
Adelaide (Beethoven) o compoziție a lui Ludwig van Beethoven